Mauitaha Island ist der Name folgender neuseeländischer Inseln:

 Mauitaha Island (Bream Islands), Insel der Inselgruppe Bream Islands
 Mauitaha Island (Marotere Islands), Insel der Inselgruppe Marotere Islands